Hont bezeichnet

 geografische Namen:
 Komitat Hont, historische Verwaltungseinheit (Gespanschaft/Komitat) im Königreich Ungarn und nach 1918 kurzzeitig auf dem Gebiet der Tschechoslowakei
 Region in Ungarn, siehe Hont (Ungarn)
 Region in der Slowakei, siehe Hont (Slowakei)
 Gemeinde im ungarischen Komitat Nógrád, siehe Hont (Gemeinde)

 Personennamen:
 István Hont (1947–2013), britischer Politikwissenschaftler ungarischer Herkunft für Geschichte des Politischen Denkens
 Jef D’hont (* 1942), belgischer Masseur

Siehe auch: 
 Hond
 Hondt